Dexter kan syfta på:

 Dexter – heraldisk höger, se Heraldisk höger och vänster
Dexter (nötkreatur) – en nötkreatursras
 Dexter (bokserie) – en bokserie av Jeff Lindsay
 Dexters dunkla drömmar – en roman skriven av Jeff Lindsay
Dexter Olsson - en bokserie av Michael Wiander
Dexter (TV-serie) – amerikansk TV-serie från 2006 baserad på Jeff Lindsays böcker
 Dexter Corporation – ett tidigare amerikanskt företag
 Dexters laboratorium –  en amerikansk animerad TV-serie 1996–2003

Personer 
 Dexter Fletcher (1966–), en brittisk skådespelare och regissör
 Dexter Gordon (1923–1990), en amerikansk tenorsaxofonist inom jazzen
 Dexter Holland (1965–), en amerikansk musiker och doktorand inom molekylärbiologi

Fiktiva personer 
 Dexter Fortescue – en figur i Harry Potter
 Dexter Douglas – huvudperson i TV-serien Freakazoid
 Dexter Morgan –  huvudperson i TV-serien Dexter
Dexter Olsson - huvudperson i bokserien Dexter Olsson

Geografi

USA
Dexter, Alabama
Dexter, Arkansas
Dexter, Georgia
Dexter, Illinois
Dexter, Indiana
Dexter, Iowa
Dexter, Kansas
Dexter, Kentucky
Dexter, Maine
Dexter, Michigan
Dexter, Minnesota
Dexter, Mississippi
Dexter, Missouri
Dexter, New Mexico
Dexter, New York
Dexter, North Carolina
Dexter, Ohio
Dexter, Oregon
Dexter, Pennsylvania
Dexter, Texas
Dexter, Wisconsin